San Martín de Porres kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Martín de Porres, Santa María Chilchotla, ort, Oaxaca, 
 San Martín de Porres, Nejapa de Madero, ort, Oaxaca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar